Джига Микола Васильович — український народний депутат, генерал-полковник міліції, кандидат юридичних наук.
 джига (танець) — старовинний британський танець.
 Джига — Середньовічний смичковий музичний інструмент